

Persone 
 Francesco Zucchetti – pistard e ciclista su strada italiano
 Matteo Zucchetti – hockeista su pista italiano
 Nino Zucchetti – calciatore italiano
 Pietro Zucchetti – velista italiano

Altro
 Zucchetti – cognome italiano
 Zucchetti – azienda italiana che produce soluzioni software, hardware e servizi per aziende, banche, assicurazioni, professionisti e associazioni di categoria
 Zucchetti Kos Tennis Cup – denominazione fino al 2011 dell'Acqua Dolomia Tennis Cup, torneo professionistico maschile di tennis giocato sulla terra rossa a Cordenons, provincia di Pordenone